Le terme voiture possède différentes significations selon le contexte.

Transports 
Dans les transports, le terme voiture désigne tout type de véhicule, motorisé ou non, destiné au transport de voyageurs,  que ce soit sur Terre, sur mer ou dans les airs :
 une voiture automobile, souvent simplifié en voiture, voire abusivement en automobile, est un véhicule destiné au transport de quelques voyageurs et de leurs bagages, notamment :
 voiture électrique ou autonome, voiture de transport avec chauffeur, voiture sans permis ou la voiture de sécurité utilisée en cas d’arrêt ou de suspension d'une compétition automobile,
 voiture volante, qui peut se mouvoir aussi bien sur terre que dans les airs,
 voiture-balai, servant à baliser la fin d'un groupe de cyclistes et à assister, ou emmener, les retardataires ;
 une voiture de chemin de fer, véhicule ferroviaire réservé au transport de voyageurs de chemin de fer, notamment :
 voiture CFF, , voiture standard européenne,
 voiture-ambulance, voiture-lits, voiture-couchettes, voiture-restaurant, Pullman (voiture) ;
 une voiture hippomobile ou voiture à cheval, soit divers types de véhicules, tractés par un ou plusieurs chevaux, (carrosse, roulotte, diligence, fiacre, sulky) ;
 une voiture d'enfant, appelée aussi poussette ou landau, selon leur forme.

Patronyme 
 Vincent Voiture, poète français du .

Homonymie de transport